Индијски се може односити на:

 Индијски језици (вишезначна одредница)
 Индијци
 Индија